Лоренц Фест (Lorenz Chrysanth von Vest; 1776—1840) — австрийский ботаник.

Образование получил в Клагенфурте, затем посещал гимназию в Зальцбурге. Изучение медицины начал в Вене и продолжил в Фрайбурге, где получил докторскую степень. По желанию эрцгерцога Иоганна стал профессором медицины и ботаники в основанном университете в Граце.

Эпонимы 
В честь Феста был назван род растений Vestia Willd. семейства Паслёновые (Solanaceae).

Труды 
 «Manuale botanicum inserviens excursionibus botanicis, sistens stirpes totius Germaniae phanerogamas» (Клагенфурт, 1805),
 «Anleitung zum gründlichen Studium der Botanik» (Вена, 1818),
 «Versuch einer systematischen Zusammenstellung der in Steyermark cultivirten Weinreben» (Грац, 1826).

Примечания

Литература 
 

Родившиеся в герцогстве Каринтия
Ботаники Австрии
Медики Австрии
Ботаники по алфавиту